«Я, Пика́ссо» () — автопортрет испанского и французского художника Пабло Пикассо, созданный в 1901 году. Выполнен маслом на холсте. Размер — 73,5 × 60,5 см. Находится в частной коллекции.

История и описание 
Летом 1901 года девятнадцатилетний Пикассо прибыл в Париж, чтобы открыть совместную с Франсиско Итуррино выставку в престижной галерее Амбруаза Воллара на улице Лаффит. Готовясь к выставке, он написал 75 картин, надеясь утвердиться в мире современного искусства. Здесь же Пикассо представил свой автопортрет «Я, Пикассо». Это первый из трёх автопортретов 1901 года, знаменующий собой появление в искусстве его собственной творческой личности.

Следуя композиционным традициям классической школы, художник изобразил себя сидящим перед мольбертом в свете свечи. Его белая просторная рубашка и оранжевый шарф эффектно контрастируют с ярким сине-зелёным фоном. Пронизывающий драматичный взгляд художника обращён к зрителю. Он смотрит с решительным видом уверенного в себе мастера, пожелавшего, чтобы мир узнал его под именем Пикассо. Это было время поиска художником новых направлений в живописи. Новации, используемые в портрете, направили его к психологической углублённости, к периоду, когда в его работах стали преобладать холодные голубые тона.

В 1981 году американский коллекционер и меценат Уэнделл Черри купил картину «Я, Пикассо» на аукционе Сотбис за 5 800 000 долларов. В мае 1989 года он выставил её повторно на аукцион, где она была продана за 47 900 000 долларов греческому магнату и коллекционеру Ставросу Ниархосу.

Примечания 

Картины Пабло Пикассо
Картины из частных собраний
Автопортреты XX века